VDL steht für:

 Van Diemen’s Land Company, australisches Agrarunternehmen
 VDL – Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt
 VDL Groep, ein niederländischer Industriekonzern, der für seine Omnibus-Herstellung bekannt ist
 Verband der Deutschen Lederindustrie
 Verband der Lauftherapeuten
 Verband der Lohnsteuerzahler, einen deutschen Lohnsteuerhilfeverein
 Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände 
 VHF Data Link ein digitales Übertragungsverfahren für den Flugfunk
 Vienna Definition Language, eine Programmiersprache
 Virtuelle Deutsche Landesbibliographie

VdL steht für:

 Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie
 Verband der Landsmannschaften
 Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland

Abkürzung